Priroda (russisch für Natur) steht für:

 Priroda (Oblast Tambow), Ort in Russland
 Priroda (Modul), Modul der russischen Raumstation Mir
 Priroda (Zeitschrift), naturwissenschaftliche Zeitschrift